Кураксин:

 Кураксин, Данил (род. 2003) — эстонский футболист.
 Кураксин, Дмитрий Алексеевич (род. 1964) — советский и российский футболист.

См. также 
 Кураксино